Das Wort Sason steht für:

Einen Ort in der Türkei, siehe Sason (Türkei)
Heute Sazan, als Sason eine ehemalige Ionische Insel, seit 1914 zu Albanien
Einen schwedischen Produktdesigner und Illustrator, siehe Sixten Sason
Siehe auch
Sasson